Ashworth ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Ashworth (* 1960), britischer Molekularbiologe
 Andrea Ashworth (* 1969), britische Autorin und Literaturwissenschaftlerin
 Andrew Ashworth (* 1947), englischer Rechtswissenschaftler
 Ash Ashworth, britischer Biathlet
 David Ashworth (1868–1947), englischer Fußballtrainer
 Ernie Ashworth (1928–2009), US-amerikanischer Country-Musiker
 Gerry Ashworth (* 1942), US-amerikanischer Leichtathlet
 Ian Ashworth (* 1987), südafrikanischer Eishockeyspieler

 Jeanne Ashworth (* 1938), US-amerikanische Eisschnellläuferin

 Richard Ashworth (* 1947), britischer Politiker (Conservative Party)
 Sam Ashworth (* 1980), US-amerikanischer Singer-Songwriter und Musikproduzent

im NRHP gelistete Objekte:
 Ashworth and Jones Factory, in Worcester, Massachusetts, ID-Nr. 80000489
 Ashworth Archaeological Site (12 Po 7), in Hovey Lake, Indiana, ID-Nr. 85002137
 Ashworth Brothers Mill, in Fall River, Massachusetts, ID-Nr. 83004609
 Ashworth Rock Shelters Site, in Shepherdsville, Kentucky, ID-Nr. 75000739
 Ashworth-Remillard House, in San Jose, Kalifornien, ID-Nr. 76000529

Siehe auch:
 Ashworth Hospital
 Mount Ashworth
 Ashworth-Gletscher, Gletscher in der antarktischen Ross Dependency
 (modifizierte) Ashworth-Skala (MAS), ein Diagnoseinstrument zur Bestimmung der Flexibilität von Gelenken